Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 116 dans le monde.

 BR-116 au Brésil
 route 116, au Québec, Canada 
 route 116, au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 116 en Finlande
  dans certains départements, en France
  dans certains pays